HETE peut désigner : 
 Acide hydroxyeicosatétraénoïque molécule chimique
 HETE observatoire spatial de la NASA